Шейе () — город в медье Баранья в Венгрии. Иногда встречается неверное название «Шеллье», связанное с ошибочной транскрипцией на русский язык.

Город занимает площадь 25,18 км2, на которой проживает 3 096 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания